Лисятичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лисятичи — деревня в Пинском районе Брестской области.

Украина 
 Лисятичи — село в Стрыйском районе Львовской области.